Nové Sedlo is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Nové Sedlo (okres Louny), gemeente in okres Louny
 Nové Sedlo (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov